Богдановский () — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 
 Богдановский, Алексей Александрович (1869—1952) — русский и советский актёр.
 Богдановский, Андрей Васильевич (1780—1864) — российский военный деятель.
 Богдановский, Владимир Иванович (род. 1953) — директор Государственного исторического музея Южного Урала, культуртрегер, издатель, фотохудожник. 
 Богдановский, Влатко (род. 1964) — македонский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Богдановский, Вольдемар Станиславович (1933—1998) — украинский советский архитектор.
 Богдановский, Евстафий Иванович (1833—1888) — российский хирург, профессор, автор ряда трудов по медицине.
 Богдановский, Ефим Моисеевич (1921—2005) — молдавский советский хормейстер и педагог.
 Богдановский, Константин Викторович (род. 1983) — российский хоккеист, тренер.
 Богдановский, Лев Константинович (1925—2010) — слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда.
 Богдановский, Николай Васильевич (род. 1957) — советский и российский военачальник.
 Богдановский, Нил Иванович (1846—1937) — русский актёр, театральный деятель, издатель, редактор, публицист, литератор. Вошёл в историю как «дедушка русского театра».
 Богдановский, Фёдор Фёдорович (1930—2014) — советский тяжелоатлет.

Населённые пункты 
 Богдановский — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Богдановский — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Богдановский — посёлок в Урицком районе Орловской области.